Kulu bezeichnet:

 Kulu, Quellfluss der Kolyma in Ostsibirien
 Kulu (Konya), Stadt und Landkreis in der Provinz Konya (Türkei)
 Kulu (Nigeria), Stadt in Nigeria

außerdem siehe:

 Kullu, Stadt in Himachal Pradesh (Indien)